Ге́йслер, реже Ге́йсслер () — немецкая фамилия.

 Гейслер, Ганс (1891—1966) — немецкий военачальник Третьего Рейха, генерал люфтваффе.
 Гейслер, Генрих Иоганн Вильгельм (1815—1879) — немецкий физик и изобретатель.
 Гейслер, Кристиан Готлиб Генрих (1770—1844) — немецкий художник, работавший в России в 1790—1798 годах.
 Гейслер, Михаил Фёдорович (1861—1930) — русский архитектор.
 Гейслер, Николай Карлович (1859—1902) — инженер-электромеханик, из собственной мастерской которого вырос петербургский Электромеханический завод Н. К. Гейслера и Ко, ныне завод имени А. А. Кулакова.
 Гейслер, Пауль (1856—?) — немецкий композитор.
 Гейслер, Пётр Борисович (1977—2000) — Герой Российской Федерации.

Омонимы 
Написание на русском языке Гейслер также соответствует фамилии :
 Гейслер, Андрей (1834—?) — швейцарский юрист.
 Гейслер, Герхард (род. 1941) — немецкий фотограф.

Топонимы:
 Гейсслер — кратер на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого физика Иоганна Генриха Вильгельма Гейсслера.

Прочее 
 Гайслер
 
 Гейслер (компания) — компания и группа компаний.
 Сплав Гейслера
 Трубки Гейслера — изготовленные в 1858 году, трубки с разрежёнными газами, послужившие в дальнейшем основой для современного газосветного оборудования и широкого спектра газонаполненных электронных приборов.

Примечания